Helmold ist der Name folgender Personen:

 Helmold von Bosau (um 1120–1177), deutscher Geistlicher und Chronist
 Helmold I. (Schwerin) († 1196), Graf zu Schwerin von 1185 bis 1194 
 Helmold II. von Plesse (1191–1226)
 Helmold II. (Boizenburg) († nach 1267), Graf zu Boizenburg
 Helmold III. (Schwerin) († 1299?), Graf von Schwerin
 Helmold von Plesse († 1186), Militärführer Heinrichs des Löwen
 Helmold II. von Plesse (belegt 1191/1213; † vor 1226), Edelherr im Gefolge des Herzogs Heinrich der Löwe und seines Sohnes Kaiser Otto IV.
 Helmold IV. von Plesse (1240–1268)
 Helmold V. von Plesse (1269–1288)

Siehe auch
 Helmhold
 Helmolt